Jan van den Heuvel kan verwijzen naar:
 Jan van den Heuvel (doelman), Nederlands voetbaldoelman, speelde in 1928 een wedstrijd voor Ajax
 Jan van den Heuvel (voetballer) (1935-2000), Nederlands voetballer, speelde tussen 1954 en 1965 voor onder meer PSV
 Jan van den Heuvel (orgelbouwer) (*1950), Nederlands orgelbouwer